Список включає лише ті випадки про які повідомляли у відкритих джерелах. Втрати включають знищені літальні апарати в ході Першої та Другої Чеченської війни, вторгнення Росії до Грузії, Російського вторгнення в Україну та інших конфліктів. Перелік починається від 7 травня 1992 року, коли формально перестали існувати Військово-повітряні сили СРСР. У переліку подано інформацію про 909 втрачених одиниць авіації російських силових відомств без міністерства надзвичайних ситуацій.

1992-1999 

Після того як у 1992 році російські війська покинули Чечню, на її аеродромах залишалося 265 літаків: 111 навчально-бойових літаків Л-29 «Дельфін», 149 навчально-бойових літаків Л-39 «Альбатрос», три винищувача МіГ-17 та два винищувача МіГ-15.

1 грудня 1994 року Су-25 нанесли перший удар некерованими снарядами і авіабомбами по аеродромах у Калинівській і Ханкалі. В другій половині дня на аеродромі Сєвєрний були знищені всі інші чеченські літаки, в тому числі особистий літак Джохара Дудаєва.

2000-2009

2010-2020

Непідтверджені втрати

2021-24.02.2022

Непідтверджені втрати

Втрати під час російського вторгнення в Україну

Підтверджені втрати

Дата не встановлена

Пошкоджені літаки

Непідтверджені втрати 
За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, на ранок 15 березня 2023 року бойові втрати противника склали 304 літаків та 289 гелікоптерів.

Примітки 

Авіакатастрофи в Росії
Списки:Авіація
Військові втрати